Deze ranglijst is samengesteld op basis van de behaalde punten in de UEFA-coëfficiënten-lijst vanaf seizoen 1955/56 tot en met seizoen 2021/22.

Clubs met de toevoeging ▼ zijn opgeheven vanwege fusie, licentie-inname of op grond van financiële redenen.
Clubs uit landen die destijds ook uitkwamen voor de DDR, Joegoslavië, Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije zijn gekenmerkt met een extra vlag-symbool van deze historische landen.

 PUC = punten UEFA-coëfficiënten, CL = Champions League, EL = Europa League, CoL = Conference League, EC = Europa Cup, JB = Jaarbeursstedenbeker .

 * Ploeg uit Wales, speelt inmiddels in de Engelse voetbalpiramide, Alle Europese deelnames namens Wales
 ** Ploeg uit Wales, speelt inmiddels in de Engelse voetbalpiramide, Zowel Europese deelnames namens Wales als Engeland

Europa Cups